Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2017 (Дивізіон ІІ) — чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який проходив у двох групах: Група А Каннин (Південна Корея) з 2 по 8 квітня, Група В Акурейрі (Ісландія) з 27 лютого по 5 березня 2017 року. Кваліфікаційний турнір пройшов в Тайбеї (Китайський Тайбей) у грудні 2016.

Арени

Група А

Підсумкова таблиця

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Хан
 Найкращий захисник:  Кейлі Хамерс
 Найкращий нападник:  Піа Прен
Джерело: IIHF.com

Група В

Підсумкова таблиця

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
 Найкращий воротар:  Моніка Рентерія 
 Найкращий захисник:  Ева Карвельсдоттір
 Найкращий нападник:  Анджалі Таккер
Джерело: IIHF.com

Група В (кваліфікація)

Посилання 
 Група А  
 Група В   
 Група В (кваліфікація)   

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
2017 у хокеї з шайбою